Nicole Jamet (1948) – attrice e sceneggiatrice francese
 Pierre-François Jamet (1762-1845) – presbitero francese